Il Colli Bolognesi Pignoletto è un vino bianco DOC la cui produzione è consentita in una zona definita della Provincia di Bologna e di un comune della Provincia di Modena

Caratteristiche organolettiche 
 colore: paglierino chiaro a volte con riflessi verdognoli.
 odore: delicato, caratteristico e nel tipo frizzante leggermente aromatico
 sapore: asciutto o amabile, caratteristico, armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 Bologna (1990/91) 8226,0 
 Bologna (1991/92) 10723,39 
 Bologna (1992/93) 15227,13 
 Bologna (1993/94) 14154,8 
 Bologna (1994/95) 132,3 
 Bologna (1995/96) 12025,9 
 Bologna (1996/97) 15158,47 
 Modena (1990/91) 397,81 
 Modena (1991/92) 90,65 
 Modena (1992/93) 258,79 
 Modena (1993/94) 103,52 
 Modena (1994/95) 229,95 
 Modena (1995/96) 152,95 
 Modena (1996/97) 266,14

Note

Collegamenti esterni 
 

Vini DOC della città metropolitana di Bologna
Vini DOC della provincia di Modena
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Pignoletto